Mitologia catalana

 Castell del Comte Arnau

 Comte l'Arnau
Obres
 El comte Arnau (Morera)
 El comte Arnau (Pedrell)
 El comte Arnau (Soler)

Per una llista més completa d'obres amb el mateix títol, vegeu Comte l'Arnau#Versions tradicionals i obres literàries i musicals basades en la llegenda.